Дружная — многозначный термин:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дружная — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Дружная — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Дружная — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Дружная — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Дружная — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Дружная — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Дружная — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Дружная — деревня в Еловском районе Пермского края.
 Дружная — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Дружная — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Река 
 Дружная — река в Хмельницкой области Украины, приток Хоморы.

Другое 
 Дружная-4 — антарктическая станция.

См. также 
 Дружная Горка
 Дружный
 Дружное